L'Église de l'assomption de la bienheureuse Vierge-Marie et de Saint-Joseph (en polonais Kościół Wizytek) est une église carmelite située Ulica Krakowskie Przedmieście n°52/54, arrondissement de Śródmieście, à Varsovie.

Histoire

Sources 

assomption de la bienheureuse Vierge-Marie et de Saint-Joseph<